Erasme ou Érasme (Erasmus en allemand) est un nom propre qui peut se référer à :

Prénom 
 
Érasme est un prénom masculin.

Saints chrétiens 
 Érasme de Formies  († 301 ou 303), ou saint Elme, évêque puis patriarche d’Antioche, mort martyr à Ochrid en Macédoine sous Maximien ; saint patron des matelots, fêté le 2 juin.

Autres personnalités portant ce prénom 
 Erasme de Fribourg, moine chartreux et écrivain du . Les traités qu’il a écrits ont été dénombrés par Petreius ou Théodore Peeters dans la bibliothèque des chartreux.
 Érasme (Desiderius Erasmus Roterodamus) (°1467 - †1536), le prince de l’humanisme, écrivain et théologien néerlandais.
 Érasme († 1568), évêque de Strasbourg.
 Erasmus Ungebaur (1582-1659), juriste allemand.
 Erasme (), évêque de Plosko, théologien polonais.
 Erasme de Jean (), Erasmus Johannis, hérétique antitrinitaire.

Toponymes, établissements ou groupements auxquels fut donné ce nom 
 Érasme, station de métro de Bruxelles.
 Erasmus Student Network est un programme d’échange étudiant en Europe.
 Érasme est un personnage robot dans les séries précédant le cycle initial de Dune.
 Érasme est une maison d’édition belge.
 Centre médical Érasme, hôpital rotterdamois rattaché à l'université Érasme de Rotterdam.
 Hôpital Érasme, hôpital bruxellois rattaché à l’Université libre de Bruxelles.
 plusieurs .

Références